adiuwant w immunologii 
 adiuwant w rolnictwie

Zobacz też 
 leczenie adiuwantowe